A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz női egyes versenyszámát július 28. és augusztus 4. között rendezték meg. A címvédő az orosz Jelena Gyementyjeva volt, aki 2010 végén befejezte pályafutását. A versenyszámot az amerikai Serena Williams nyerte.

Kiemeltek

Tábla 
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettes
 ITF = ITF-hely
 INV = háromoldalú bizottság által adott hely

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

N1